17-й чемпионат мира и одновременно 28-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Великобритании с 13 по 22 марта 1950 года.

Девять сборных были разбиты на три группы по три команды. По двое сильнейших из каждой группы разыграли между собой 1-6 места по круговой системе. Три слабейшие сборные сыграли между собой за 7-9 места.

В турнире не приняла участия сборная Чехословакии, большинство игроков которой были обвинены в попытке побега на запад. Официально из-за отказа Великобритании в выдаче визы двум радиокомментаторам.

Результаты матчей

Группа А

Группа В

Группа С

За 1-6 места

За 7-9 места

Лучший бомбардир 
 Уэли Полтера, 17 голов.

Сборная Канады («Эдмонтон Меркуриз») 
Джек Мансон, Уилбур Делейни, Эл Первис, Джон Дэвис, Пит Райт, Джим Килберн, Дональд Гауф, Гарри Аллен, Роберт Дэвид, Марш Дарлинг (к),Билли До, Лео Луккини, Дак Маколи, Эб Ньюсом, Дон Стэнли, Роберт Уотт, Хасси Янг.
Тренер: Грэм Джимми.

Источники 
 

Хоккей
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
1950
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Хоккей
1950 год в Лондоне